Álvaro Misael Alfaro (Nueva San Salvador, El Salvador, 6 de janeiro de 1971) é um futebolista salvadorenho que atuava como goleiro e notabilizou-se no futebol mundial por marcar 31 gols em sua carreira futebolistica, sendo o oitavo goleiro a fazer mais gol na história do futebol.
Alfaro mede 1,84. jogando pela Seleção de El Salvador, disputou três vezes a Copa Ouro.

Ver também 
 Lista de goleiros artilheiros

Ligações externas 
 http://www.elsalvador.com/noticias/2005/05/03/deportes/dep2.asp
 http://www.isidrometapan.com/
 http://www.iffhs.de/?b4a390f03be4ac07cda15b45fdcdc3bfcdc0aec70aee0a  (goalscoring record)
 http://elgrafico.com/index.php?jgd=268 (player information)
 http://www.fifa.com/worldfootball/statisticsandrecords/players/player=161759/index.html

Futebolistas de El Salvador
Naturais de Santa Tecla (El Salvador)